Louis Costel (Saint-Sauveur-Lendelin,   - Coutances, ) est un prêtre et écrivain français de la Manche, en Normandie.

Biographie 

Louis Costel est né à Saint-Sauveur-Lendelin le  où son père était artisan bourrelier.
À 25 ans, il décide de devenir prêtre; il sera ordonné en 1959 et commencera son ministère au séminaire Saint-Michel de Ducey. Il sera par la suite curé de Denneville, Gouville-sur-Mer, puis Jullouville à partir de 1986.
En 1988, il sera nommé exorciste du diocèse de Coutances.

Il meurt le  à Saint-Sauveur-Lendelin et est inhumé là.

Œuvres 
 Hier, mon pays, éd. OCEP, 1966
 Ainsi va la vie, roman, éd. OCEP, 1968
 Le dernier sorcier du Mont Étenclin, nouvelles, éd. OCEP, 1969 (Prix littéraire du Cotentin)
 Bonnes gens, éd. OCEP, 1971 (adapté pour la télévision par Jean-Pierre Marchand en 1982)
 Épée, frappe le berger, roman, éd. Cercle d'Or, 1974 
 Mes frères... - les cahiers d'Albert Tiercelin, roman, éd. Cercle d'Or, 1976 
 Faits divers, nouvelles, éd. OCEP, 1976 
 Car ils croyaient brûler le diable en Normandie, éd. Cercle d'Or, 1978 (Prix littéraire de la Ville de Caen)
 Un Cas d'envoutement, éd. Fayard, 1979 
 Mille ans sont comme un jour - chronique d'une liberté de conscience - Sébastien Lebrun, curé jureur, 1789-1830, Éditions universitaires, 1982 
 Paul Vair - journalier, chantre et custos en Normandie, éd. OCEP, 1983 
 Le tablier d'humilité, éd. Desclée de Brouwer, 1986 
 Le dernier harnais - Hier mon pays, éd. Desclée de Brouwer, 1987 
 Curé de campagne, éd. Desclée de Brouwer, 1988 
 La main du diable, éd. Desclée de Brouwer, 1989 
 Le royaume,  Société des auteurs et créateurs de Normandie, 1990
 Et même leurs clochers se taisent, éd. Charles Corlet, 1991 
 Chroniques normandes, éd. Charles Corlet, 1992 
 Le diable et l'exorciste, avec Daniel Yonnet, éd. Ouest-France, 1993 
 La mer sera mon dernier horizon, éd. Charles Corlet, 1993 
 Bonnes gens de mon pays, éd. Charles Corlet, 1994

Télévision 
Il apparaît en 1993 dans l'épisode 11 (« Les démons de Carmen ») de l'émission de télévision Mystères.

Notes et références 

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain normand
Prêtre catholique français du XXe siècle
Exorcisme
Naissance en août 1930
Naissance dans la Manche
Décès en mai 2002
Décès à Coutances
Décès à 71 ans